Benny Goodman – amerykański muzyk jazzowy
 John Goodman – amerykański aktor
Miejscowości w USA:
 Goodman – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Holmes
 Goodman – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Goodman – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Goodman – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Gminy w USA:
 Goodman (ang. Goodman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette